Eunice (Luisiana)
Eunice (Novo México)

Desambiguações de topônimos